Идалго може да се отнася за:
 Идалго, благородническа титла
 Идалго (щат), щат в Мексико
 Хора
 Ан Идалго (р. 1959), френски политик
 Мигел Идалго и Костиля (1753 – 1811), мексикански революционер